Riedenhof ist der Name von:

 Riedenhof (Attenweiler), Ortsteil der Gemeinde Attenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Riedenhof (Hattenhofen), Ortsteil der Gemeinde Hattenhofen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

 Riedenhof (Gemeinde Achau), Ortsteil der Gemeinde Achau, Bezirk Mödling, Niederösterreich

Siehe auch:
 Riedelhof
 Riedhof